McAteer ist der Familienname folgender Personen:

 Eddie McAteer (1914–1986), nordirischer Politiker (Nationalist Party)
 Fergus McAteer, nordirischer Politiker (Nationalist Party, IIP)
 Hugh McAteer (1917–1972), Stabschef der IRA von 1941 bis 1942
 Jason McAteer (* 1971), irischer Fußballspieler
 Kasey McAteer (* 2001), englischer Fußballspieler
 Myrtle McAteer (1878–1952), US-amerikanische Tennisspielerin
 Pat McAteer (1932–2009), britischer Boxer